Tarrakatar Lerr är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Toppen på Tarrakatar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Tarrakatar Lerr är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Aramazd Lerr,  meter över havet,  kilometer nordväst om Tarrakatar Lerr. Närmaste större samhälle är Kapan,  kilometer sydost om Tarrakatar Lerr. 

Trakten runt Tarrakatar Lerr består i huvudsak av gräsmarker. Runt Tarrakatar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Siunik
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre